Пригородное сельское поселение — упразднённое сельское поселение в Переславском районе Ярославской области. 

Административный центр — село Троицкая Слобода..

История 
Пригородное сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з. В состав поселения вошли 8 сельских округов — Веськовский, Глебовский, Добриловский, Купанский, Лыченский, Перелесский, Пономаревский, Троицкий.

С 1 января 2019 года в соответствии с Законом Ярославской области от 13 июня 2018 года N 22-з Пригородное сельское поселение вместе с Переславским районом были упразднены, населённые пункты вошли в состав городского округа город Переславль-Залесский.

Население

Состав сельского поселения

Сельские округа 
На территории поселения располагается 131 населённый пункт

Веськовский сельский округ:
 сёла: Новоселье, Веськово, Соломидино.
 деревни: Большие Сокольники, Веслево, Дубовицы, Дядькино, Евсеево, Мартынка, Новая, Троицкое.
 посёлки: Первушино, Релинский. 
 местечко: Ботик.

Глебовский сельский округ:
 сёла: Глебовское, Вёска, Выползова Слободка, Гагаринская Новоселка, Голоперово, Ильинское, Новоалексеевка, Новое, Пожарское, Семендяйка. 
 деревни: Антуфьево, Афанасово, Большое Пальцино, Борисово, Василево, Воскресенское, Головино, Городище, Деревково, Елизарка, Ивкино, Климово, Кошелево, Кружково, Леонтьево, Малое Пальцино, Новинцы, Подраменье, Поповское, Потанино, Романка, Савельево, Ченцы, Щелканка, Юрино, Яропольцы.
 посёлок: Щелканово.

Добриловский сельский округ:
 сёла: Бибирево, Добрилово, Красное.
 деревни: Кичибухино, Бакшеево, Болшево, Грачковская слобода, Загорье, Коровино, Луговая слобода, Чашницы.

Купанский сельский округ:
 сёла: Купанское, Гора-Новосёлка, Купань.
 деревни: Жупеево, Хмельники.
 посёлок: Талицы. 

Лыченский сельский округ:
 сёла: Лыченцы, Половецкое, Троицкое.
 деревни: Акулово, Алферьево, Андреевское, Афонино, Ботогово, Горки, Пески, Рыково, Скоморохово, Студенец, Ченцы.

Перелесский сельский округ:
 сёла: Вашка, Романово. 
 деревни: Перелески, Вашутино, Григорово, Ермолино, Ершово, Кулаково, Одерихино, Охотино, Плечево, Подберезье, Рушиново, Слободка, Тараскино, Хватково, Шапошницы, Щербинино.
 посёлок: Ивановское. 

Пономаревский сельский округ:
 сёла: Большая Брембола, Воронцово, Ивановское, Малая Брембола, Нила, Фалелеево.
 деревни: Коротково, Лунино, Пономаревка, Скулино, Соловеново.

Троицкий сельский округ:
 сёла: Троицкая Слобода, Борисоглебская Слобода, Городищи, Никитская Слобода, Рогозинино, Ягренево.
 деревни: Бутаково, Княжево, Конюцкое, Красная Деревня, Красногор, Криушкино, Маурино, Милитино, Осурово. 
 посёлки: Красногорский, Приозерный.
 местечко: Говырино.

Примечания 

Муниципальные образования Переславского района
Упразднённые сельские поселения Ярославской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году